— японский топоним:

 Таканава — полуостров на острове Сикоку
  — квартал в токийском районе Минато
 Сироканэ-Таканава — железнодорожная станция в Токио